diverse films:
 Ossessione (1943) van Luchino Visconti met Clara Calamai en Massimo Girotti
 Obsession (1949) aka The Hidden Room van Edward Dmytryk met Robert Newton
 Obsession (1954) van  Jean Delannoy
 Obsession (1976) van Brian de Palma met Cliff Robertson
 Obsession (1997) van Peter Sehr met Heike Makatch, Charles Berling en Daniel Craig
 Hush (1998) aka Obsession van Jonathan Darby met Jessica Lange, Gwyneth Paltrow en Johnathon Schaech
 Obsession (2006), korte film van Sherry Teleky Waple met Terence Knox
 Obsession (computerspel), flipperkastspel uit 1994
 Obsession (band), een Amerikaanse heavymetalband
 Obsession (Army of Lovers), een nummer van de band Army of Lovers

Zie ook 
 Obsessed (doorverwijspagina)